La Cassette, ou La Comédie de la corbeille, pièce de théâtre de Plaute
 La Cassette (A Caixa), film portugais de Manoel de Oliveira sorti en 1994
  (Mixtape), film américain de  sorti en 2021